Плач (окс. planh или plaing) — разновидность персональной сирвенты в поэзии трубадуров, писался по случаю смерти близкого человека по образцу средневековой траурной песни :en:planctus, обыкновенно на латинском языке. Отличался от planctus тем, что нёс исключительно светский характер. Французский лингвист Альфред Женруа подразделил плачи на три различных типа в поэзии трубадуров: посвященные покровителям, членам семьи и друзьям или даме поэта.

Известные произведения 
В плаче по провансальскому сеньору и трубадуру Блакацу, написанном Сорделем в 1237 году, обыгрывается распространённый средневековый литературный мотив «съеденного сердца». Сордель, перечисляя имена европейских владык, по его мнению не обладающих должной доблестью, советует им отведать сердце благородного Блакаца и таким образом набраться смелости. В Плаче по Блакацу Сордель упоминает самые злободневные политические события, а среди монархов, которым предлагается сердце храбреца — Фридриха II, Людовика IX, Генриха III, Фердинанда III и других. Произведение вызвало широкий резонанс среди трубадуров. Трубадур Бертран д’Аламанон в своём поэтическом ответе возражает Сорделю: сердце достойного человека не должно достаться трусам, пусть лучше его возьмут прекрасные дамы. А Пейре Бремон Рис Новас идёт далее и предлагает разделить не только сердце, но и всё тело Блакаца. У Данте Сордель, будучи проводником его и Вергилия в «Чистилище», представляет души вельмож-«героев» Плача по Блакацу. У. Б. Йейтс в своём стихотворении на смерть Чарльза Парнелла заимствует образ из Плача по Блакацу, предлагая сердце знаменитого борца за гомруль ирландским политикам.

Хронологическая таблица плачей

Литература 
 
 Jeanroy, Alfred. La poésie lyrique des troubadours. Toulouse: Privat, 1934. 
 A. Pillet, H. Carstens. Bibliographie der Troubadurs. Halle, 1933.
Поэтические жанры
Трубадуры